Die 24. Ausgabe des CECAFA-Cups, offiziell 2000 Palmares CECAFA Championship, fand vom 18. November bis zum 2. Dezember 2000 in Uganda statt. Neun ost- und mittelafrikanische Fußballmannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Uganda gewann seinen achten Titel.

Spielmodus 
Tansania boykottierte die Spiele, da der CECACFA sich für Uganda entschieden hat. Ursprünglich waren vier Dreier-Gruppen geplant. Dschibuti zog seine Teilnahme aus finanziellen Gründen zurück. Die Rücktrittsgründe von Sansibar und Sudan sind unbekannt.

Die neun teilnehmenden Mannschaften aus acht Ländern spielten in zwei Gruppen mit je vier bzw. fünf Teams. Der Gruppenzweite spielte gegen den Gruppenersten der anderen Gruppe im Halbfinale. Die beiden Halbfinalsieger spielten im Finale um den Titel. Die Halbfinalverlierer spielten um Platz 3.

Turnier

Gruppe A 

|}
Alle Spiele fanden im Nakivubo Stadium in Kampala statt.

|}

Gruppe B 

|}
Die Spiele der Gruppe B fanden im Municipal Stadium in Mbale statt.

|}

Halbfinale 
Die K.-o.-Spiele fanden alle im Nakivubo Stadium in Kampala statt.

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}
Ost-/Mittelafrikameister 2000Uganda

Weblinks 
 Das Turnier auf www.rsssf.com (englisch)

2000
Fußballveranstaltung 2000
Fußball (Uganda)
Sportveranstaltung in Kampala
Distrikt Mbale